Ottawa Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Ottawa Township du comté de LaSalle en Illinois.
   du comté de Franklin dans le Kansas.
 Ottawa Township du comté d'Ottawa dans le Kansas.
   du Comté de Le Sueur dans le Minnesota.
   du comté de Putnam en Ohio.
 Ottawa Township du comté d'Ottawa en Oklahoma.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships